

Говтва — річка в Україні, ліва притока Псла
Говтва — село, Полтавська область, Полтавський район, Решетилівська міська громада